Григорий Густавович Ликман (25 января 1904, Ревель, Эстляндская губерния, Российская империя — 27 июля 1991, Новосибирск, РСФСР, СССР) — советский художник, член Союза художников СССР (1933).

Биография 
Родился в 1907 году в Ревеле (совр. Таллин) Эстляндской губернии Российской империи в культурной и образованной семье. Отец — Густав Карлович Ликман, был успешным эстонским мещанином, разговаривал на 5 языках, играл на флейте и скрипке; мать — Екатерина Ефимовна Ликман также была с музыкальным складом характера, играла на фортепьяно и хорошо пела, полностью посвятила свою жизнь воспитанию собственных пятерых детей: Григорию, Гордею, Лизе, Зине и Мане. В 1907 году семья будущего художника переезжает в Санкт-Петербург, в 1911 году — в Москву, здесь его отец работал представителем одной французской компании мужской кожгалантереи.

В 1916 году он поступает в Строгановское художественно-промышленное училище, но уже через два года по причине тяжёлой болезни покидает учебное заведение.

В 1918 году из-за начавшегося в Москве голода Екатерина Ефимовна переезжает с детьми в Челябинск, здесь жила её родная сестра. Густав Карлович остался в Москве и в 1920 году умер от тифа.

В Челябинске Ликман продолжает обучаться в различных художественных студиях.

В 1919 году художник стал очевидцем кавалерийского сражения красных с белочехами, которое запечатлел в своей картине «Отступление белочехов. Челябинск».

В 1920 году он обучается на рабфаке в ВХУТЕМАСе и одновременно занимается музыкой (ещё в детские годы Григорий подрабатывал тапёром в кинотеатрах). У Ликмана был бархатный баритон. Его преподавателем пения стал Бонатич, который одно время пел вместе с Шаляпиным.

С 1921 года художник начинает увлекаться авангардным искусством — лучизмом, кубизмом, супрематизмом. Он прекрасно знаком с творчеством футуристов и имажинистов, таких как Маяковский, Каменский, Бурлюк и т. д. На своём пиджаке Ликман нарисовал футуристическую эмблему. В последующие годы об увлечении Ликмана футуризмом не узнают даже его близкие, тем не менее он будет хранить эти работы на протяжении всей жизни.

В 1922 году Григорий Ликман возвращается в Челябинск, а в 1923 году вместе с семьёй переезжает в Томск, где устраивается художником-декоратором в драматический театр.

В 1924—1925 гг. добровольно служит в Томске клубным художником в 4 полку связи Красной армии, вероятно именно с этого периода он начинает скрывать собственное происхождение, в автобиографиях Ликман пишет, что вырос в бедной крестьянской семье.

Жизнь в Новосибирске 
В 1926 году художник переехал в Новосибирск, где вступил в местное отделение Ассоциации художников революционной России, с этого периода он начинает участвовать в региональных выставках и сотрудничать с газетами и книжными издательствами. В 1926—1934 гг. трудится художником-карикатуристом в местных газетах («Степная правда», «Красноармейская звезда», «Советская Сибирь»).

В 1928—1929 гг. Ликман создаёт политические карикатуры и плакаты для ежемесячного журнала «Настоящее», который начал издаваться в Новосибирске в феврале 1928 года. Его издавала одноимённая литературная группа вместе с газетой «Советская Сибирь» и Сибкрайиздатом. Журнал привлекал читателей резкой фельетонной сатирой, броскими заголовками, заставками, обилием иллюстраций, карикатурами. В середине 1928 года «Настоящее» развернуло критическую кампанию против таких писателей как Катаев, Шолохов, Пильняк, Булгаков, Горький. Многие сотрудники журнала подверглись репрессиям: 1 февраля 1933 года были арестованы Никулин, Липин, Пакшин и Вощакин. К счастью для Ликмана он не числился в штате журнала, а работал с изданием сдельно, это обстоятельство и спасло художника.

С 1933 года основной творческой деятельностью для Ликмана стала живопись. Тем не менее художник не бросил занятия графикой и продолжил сотрудничество с издательствами, иллюстрируя книги.

Ещё одним его хобби становится декоративно-прикладное искусство, Ликман был профессиональным резчиком по дереву, деревянные чаши, сделанные художником, были подарены известному советскому скрипачу Давиду Ойстраху и Мао Цзэдуну.

В 1941 году Ликман занял пост председателя Новосибирского союза советских художников и в период Великой Отечественной войны становится членом редколлегии «Окон ТАСС».

После войны художник обучается на курсах повышения квалификации при Всекохудожнике под руководством Б. В. Иогансона и продолжает активно заниматься творчеством.

В период своей творческой жизни художник создал большое количество станковых работ разных жанров: исторических и политических картин, натюрмортов и пейзажей. Его работы украсили дворцы культуры и клубы сибирских городов. Многие произведения Григория Ликмана хранятся в Новосибирской картинной галерее, Новосибирском краеведческом музее, в музеях Японии, Европы и Америки.

Работы 
 «Отступление белочехов. Челябинск»
 «Автопортрет» (бумага, акварель, 1924)
 «Двое в кепках» (бумага, гуашь, 1926)
 «В подшефный колхоз» (1930)
 «Клепка котлов на КМК» (1931)
 «На конспиративной квартире» (1934)
 «Товарищ В. М. Молотов на партактиве Новосибирска в 1928 году» (1937)
 «Маевка в Нарыме под руководством В. В. Куйбышева в 1912 году» (1939)
 «Побег И. В. Сталина из Нарымской ссылки в 1912 году» (1939)
 «Атака» (1941)
 «На родные места» (1942)
 «Колхозники передают самолет Красной Армии» (1943)
 «Тяжелая утрата»
 «На трудовом фронте» (1944—1945)
 «Новосибирск. Лыжные соревнования» (1956)
 «Новосибирск. Вид на площадь от Оперного театра» (картон, масло, 1956)
 «Энергия» (холст, масло, 1964)

Участие в выставках 
После вступления в 1926 году в Ассоциацию художников революционной России Ликман участвовал фактически во всех региональных выставках. В 1937 году на Первой областной выставке живописи и скульптуры сибирских художников и скульпторов в клубе им. Сталина в Новосибирске было представлено его произведение «Товарищ В. М. Молотов на партактиве Новосибирска в 1928 году».

В 1953 году на Выставке произведений художников РСФСР в Москве картине «В мастерской художника» дал высокую оценку академик АХ СССР Павел Соколов-Скаля, работу приобрело государство для музейного фонда СССР. Кроме того, картину опубликовали в лучших художественных изданиях страны, она стала частью золотого художественного фонда СССР.

Примечания 

Художники-футуристы
Художники-карикатуристы СССР
Художники Новосибирска
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова